Санта-Мария-дель-Ками () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Находится на острове Мальорка. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Райгер. Занимает площадь 37,93 км². Население — 6.176 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del ayuntamiento

Муниципалитеты Балеарских островов
Мальорка